JCW ist die Abkürzung für:

 John Cooper Works, ehemaliges britisches Unternehmen
 Judo Club Wiesbaden 1922, deutscher Judoverein

Abkürzung